Джеймс Томас Кевин «Джим» Бёрнс (; род. 22 сентября 1948, Сент-Луис, США) — американский актёр, гитарист и блюзовый музыкант.

Дискография 
 Burning (1981) Polydor (vinyl)
 I Turned My Nights Into Days (1987) Stony Plain Records (vinyl)
 That River (1995) Stony Plain
 Love Is A Gamble (2001) One Coyote Music
 Fresh Horses (2004) Black Hen Music
 House of Refuge (2006) Black Hen Music
 My Walking Stick (2009) Black Hen Music

Фильмография 
 1991 — Омен 4: Пробуждение — Ноа
 1992—1998 — Горец — Джо Доусон
 2000 — Горец: Конец игры — Джо Доусон
 2000 — Первая волна (сериал) — 3 сезон 13 серия — Тайлер Грир
 2006 — Горец: Источник — Джо Доусон
 2008—2011 — Убежище — Грегори Магнус
 2010 — Дружба — это чудо — Глэдмэйн (эпизод «Вива Лас-Пегас»)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Jim Byrnes Website  

Гитаристы Канады